Американский штат Арканзас состоит из 75 округов. По данным на 2011 год население штата составляло 2 937 979 человек, то есть в одном округе в среднем проживало 39 173 человека. Площадь штата составляет 137 732 км², то есть средняя площадь округа составляет 1836 км², а средняя плотность населения — 21,3 человека на квадратный километр.
Столица штата и его крупнейший город, Литл-Рок, располагается в округе Пьюласки.

«Рекордсмены» 
Самый старый округ — Арканзас, образованный в 1813 году, самый молодой — Клиберн, образованный в 1883 году.
Самый густонаселённый округ — Пьюласки с населением 386 299 человек, самый малочисленный — Калхун с населением 5144 жителя.
Самый крупный округ — Юнион, его площадь составляет 2691 км², самый маленький — Лафайетт, его площадь составляет 1362 км².

Список округов

Вымышленные округа 
 В фильме «Белая молния» (White Lightning) () действие происходит в округе Боган (Bogan County).
 В фильме «Полицейский и бандит» () действие происходит в округе Дисон (Deeson County), расположенном на юго-западе Арканзаса, на пересечении автомагистралей I-82 и US 71.
 В одном из эпизодов сериала «Сверхъестественное» (—наст. время) Сэма и Дина Винчестеров отправляют в тюрьму округа Грин-Ривер (Green River County).

Примечания

Ссылки 
 Население Арканзаса на сайте quickfacts.census.gov
 Округа Арканзаса на сайте countystate.info
 Округа Арканзаса на сайте uscounties.org
 Кликабельная карта Арканзаса с делением на округа на сайте quickfacts.census.gov
 Упразднённые округа Арканзаса на сайте ''rootsweb.ancestry.com

 
Арканзас
Округа